Trois régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Dampierre » :

 Infanterie
 Le régiment de Dampierre (1652-1689) ;
 Le régiment de Dampierre (1705-1714)

 Cavalerie
 Le régiment de Dampierre cavalerie

Homonymie d'unités militaires